Зијемље може бити:

 Зијемље (Источни Мостар), насељено мјесто у општини Источни Мостар, Република Српска, БиХ
 Зијемље (Мостар), насељено мјесто у граду Мостар, Федерација БиХ, БиХ